Пномпень:

 Пномпень — столица Камбоджи
 Пномпень — самый крупный камбоджийский международный коммерческий аэропорт.
 Пномпень Краун — столичный футбольный клуб из Камбоджи.